Peebles kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Peeblesshire, distrikt, Skottland, The Scottish Borders, 
 Peebles, Skottland, Skottland, The Scottish Borders,

USA 

 Peebles, Ohio – en ort i Ohio, Adams County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar